Normandy (Missouri)
Normandy (Tennessee)
Normandy Park

Desambiguações de topônimos